Pager může být:

 pager – elektronické komunikační zařízení pro příjem zpráv
 pager (UI) – prvek uživatelského rozhraní
 přepínač virtuálních ploch v desktopovém prostředí
 konzolová aplikace pro stránkování dlouhého textu (např. more, less)